Der Campeonato Nacional da Guiné-Bissau 2017/18 war die 38. Auflage der Fußballmeisterschaft in Guinea-Bissau. Meister wurde der Titelverteidiger Sport Bissau e Benfica, der im direkten Vergleich gegenüber União Bissau erfolgreich war. Der FC Sonaco musste seine Mannschaft aufgrund finanziellen Schwierigkeiten zurückziehen und stand somit als Absteiger fest. Auch der FC Canchungo musste die Liga aufgrund des direkten Vergleiches gegenüber Sporting Clube de Bafatá absteigen. Ersetzt wurden sie durch die Vereine Atlético Clube de Bissorã und dem CDR Gabú.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Abschlusstabelle bei RSSSF.com

Fußballwettbewerb in Guinea-Bissau
Fußballsaison 2017/18